Okręty US Navy o nazwie USS  "Finback", których nazwa pochodzi od finwala:
 Pierwszy "Finback" (SS-230) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1942-1958.
 Drugi "Finback" (SSN-670) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1970-1997.

Finback